Кубок Беларуси по футболу 1997/1998 годов — 7-й розыгрыш ежегодного футбольного клубного турнира, второго по значимости в стране. Финал Кубка состоялся 26 мая 1998 года в Минске на стадионе «Динамо». Победителем Кубка стал футбольный клуб «Локомотив-96» из Витебска, обыгравший в финале в доп. время, со счётом 2:1 минский «Динамо»

1/16 финала 
Матчи состоялись 2, 3 августа и 9 октября 1997 года

1/8 финала 
Матчи состоялись 18 октября 1997 года

1/4 финала 
Матчи состоялись 30 апреля 1998 года.

1/2 финала 
Матчи состоялись 14 мая 1998 года.

Финал

См. также 
 Кубок Белоруссии по футболу

Ссылки 
 kick-off.by

Футбол в Европе в 1998 году
1997/1998
Спорт в Белоруссии в 1997 году
Спорт в Белоруссии в 1998 году
Футбол в Европе в 1997 году